

Persone 
 Donatas Rumšas – arbitro di calcio lituano
 Linas Rumšas – ciclista su strada lituano
 Raimondas Rumšas – ex ciclista su strada lituano
 Vytautas Rumšas – attore lituano